Knipschild ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Knipschild (1935–2016), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter (CDU)
 Philipp Knipschild (1595–1657), Jurist und Rechtshistoriker

Siehe auch:
 Knippschild